Anthoon ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Anthoon (* 1930), belgischer Schwimmer
 Marcel Anthoon (* 1933), belgischer Schwimmer

Siehe auch:
 Anton
 Anthon (Begriffsklärung)